Джеф Лумис (; род. 14 сентября 1971 года) — американский рок-музыкант, гитарист. Один из основателей сиэтлской прог-метал группы Nevermore. Большое влияние на формирование его стиля игры оказали такие гитаристы как Ингви Мальмстин, Тони Макалпин, Джейсон Беккер, Крис Поланд, Марти Фридман, Ричи Блэкмор и Тони Айомми.

Биография 
Начал играть с 9-10 лет, но серьёзно с 15. Будучи ещё подростком в Висконсине играл в кавер-группах и трёх дэт-метал группах. В 16 лет выиграл на конкурсе Guitar Wars в Висконсине.

В 1987 году на прослушивание в Megadeth пришёл шестнадцатилетний Джефф Лумис. После Дэйв Мастейн похвалил его за хороший навык игры, но отказал, так как Лумис был слишком молод. Позже он попал на концерт группы Cacophony, в которой играли Марти Фридмен и Джейсон Беккер, и рассказал Фридмену (который в тот момент выпустил свой первый сольный альбом Dragon’s Kiss) об этом случае. Фридмен пришёл на прослушивание. В феврале 1990 он официально присоединился к Megadeth. В 2005 Лумис разделил сцену с Megadeth в качестве лид-гитариста Nevermore во время мастейновского фестиваля Gigantour. По случайному совпадению бывший коллега Лумиса по группе Nevermore Крис Бродерик через 20 лет прослушивался и стал новым гитаристом Megadeth.

Новый альбом Plains of Oblivion вышел 10 апреля 2012 года.

18 ноября 2014 присоединился к Arch Enemy.

Майкл Эмотт (гитарист Arch Enemy):«Джефф — гитарист со своим замечательным стилем, но если разобраться, это вовсе не стиль Arch Enemy. Джефф яркий гитарист. Честно говоря, я один из первых фанатов NEVERMORE, и гастролировал с этой группой до того, как NEVERMORE открыл массовый слушатель. Ко мне попали их демо записи до того, как они начали выпускать свои альбомы. Вот насколько сильно я был увлечен. Но Джефф со своим стилем сочинения. Он играет очень мрачную, и очень прогрессивную музыку, которая мне чертовски нравится, но ARCH ENEMY совершенно не подходит… по крайней мере, сейчас».

Дискография

Nevermore 
 Nevermore (1995)
 In Memory (EP, 1996)
 The Politics of Ecstasy (1996)
 Dreaming Neon Black (1999)
 Dead Heart in a Dead World (2000)
 Enemies of Reality (2003, remixed in 2004)
 This Godless Endeavor (2005)
 The Year of the Voyager (2008)
 The Obsidian Conspiracy (2010)

Arch Enemy 
 Will to Power (2017)
 Deceivers (2022)

Solo 
 Zero Order Phase (2008)
 Plains of Oblivion (2012)
 Requiem For The Living (EP) (2013)

Другое 
 God Forbid — Gone Forever (2004)
 Pamela Moore — Stories from a Blue Room (2006)
 Annihilator — Metal (2007)
 Warrel Dane — Praises to the War Machine (2008)
 Marty Friedman — Future Addict (2008)
 Switchblade — Invictus Infinitum (2009)
 Tim «Ripper» Owens — Play My Game (2009)
 Periphery — Racecar (2010)
 Pale Gray Sky — Everything for Nothing (2010)
 Keith Merrow — Awaken The Stone King (2011)
 Stéphan Forté — The Shadows Compendium (2011)
 7 Horns 7 Eyes — Throes of Absolution (2011)
 Conquering Dystopia — Conquering Dystopia (2014)

DVD 
 SUPER SHRED — ''Guitar World

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Nevermore

Гитаристы США
Музыканты Arch Enemy
Соло-гитаристы
Мультиинструменталисты США
Исполнители Century Media Records
Хеви-метал-гитаристы США